Hanna Erika Kristina Dahlström, född 11 september 1978, är en svensk författare.

Hon har skrivit En svensk tiger -  Om Skanska, olja och förintelse i Amazonas (2010) tillsammans med Nette Wermeld Enström och är medförfattare till Alerta: reportage från ett Ecuador i förändring (2008).

Mottagande 
Reportageboken om Skanska beskrevs som ett "glödhett wallraffande om Skanskas 'greenwash' i Amazonas" i Tidningen Kulturen och bokens förarbete utgjorde grunden till Swedwatchs rapport Utveckling på vems villkor: Skanskas verksamhet i ecuadorianska Amazonas, som släpptes två år tidigare. I rapporten dementerar dock Skanska författarnas kritik och kritiserar Swedwatch för att "lita till information från två aktivister på den extrema vänsterkanten." Författaren Pål Eggert har uppgivit att han inspirerades av Dahlströms och Enströms granskning av Skanska i sin gestaltning av företaget Skark i romanen Borde vara död (2013).

Bibliografi 
 Hanna Dahlström, Agneta Enström (red). En svensk tiger: om Skanska, olja och förintelse i Amazonas (2010), 
 Hanna Dahlström m.fl. Alerta: reportage från ett Ecuador i förändring (2008),

Referenser 

Födda 1978
Levande personer
Kvinnor
Svenska författare under 2000-talet